Sambuca (licor), licor dolç italià 
 Toponímia:
 Sambuca, possible nom romà del riu la Muga.
Sambuca Pistoiese, municipi de la Toscana 
 Sambuca, instrument antic de corda de la família de les arpes.